Алексе́евка — посёлок в Зерендинском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр Алексеевской поселковой администрации.  Код КАТО — 115635100.

География 
Посёлок расположен на северо-востоке района, в 70 км на северо-восток от центра района села Зеренда. Близ посёлка проходит Трансказахстанская железнодорожная магистраль. Протекает река Шагалалы. Высота над уровнем моря — 219 м.

Улицы 

 ул. Абая Кунанбаева,
 ул. Дорожная,
 ул. Железнодорожная,
 ул. Заводская,
 ул. Кузнечная,
 ул. Ленина,
 ул. Линейная,
 ул. Льва Толстого,
 ул. Максима Горького,
 ул. Набережная,
 ул. Новоселов,
 ул. Почтовая,
 ул. Приречная,
 ул. Садовая,
 ул. Советская,
 ул. Строителей,
 ул. Темиржолшылар,
 ул. Школьная,
 ул. Ыбырай Алтынсарина,
 ул. Юрия Гагарина.

Ближайшие населённые пункты 

 село Азат в 5 км на севере,
 село Васильковка в 12 км на юго-западе,
 село Жамбыл в 13 км на востоке.

Экономика 
Ведётся добыча доломита — Алексеевский доломитовый рудник (АДР) АО ССГПО (ENRC).

Объекты поселка 
Действует «Доломитовская средняя школа» и «Алексеевская средняя школа», в посёлке расположена акмолинская областная психиатрическая больница, на западной окраине — железнодорожная станция Жалгизтау Казахстанской железной дороги. Вблизи поселка проходит автомагистраль А1 «Астана — Петропавловск».

Население

Раскопки 
 У Алексеевки найден могильник андроновской культуры. Реконструкцию облика андроновского человека по черепу из этого могильника осуществил М. М. Герасимов.

Примечания 

Населённые пункты Зерендинского района